Grand Army of the Republic Memorial bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Grand Army of the Republic Memorial (Benton County, Arkansas), ID-Nr. 96000506
 Grand Army of the Republic Memorial (White County, Arkansas), ID-Nr. 96000502